Алысар () — топоним в России якутского происхождения.

 Алысар — озеро, на Абыйской низменности, на левом берегу р. Селеннях, координаты 67°59'	144°15'.
 Алысар — река, левая составляющая р. Килегир-Делинде, координаты 70°09'	109°42'.
 Алысар — озеро, северо-восточнее оз. Кильлем, координаты 68°24'	144°10’.

Примечания